Rottendorf ist der Ortsname von

 Rottendorf, Gemeinde im Landkreis Würzburg, Bayern
 Rottendorf (Niedermurach), Ortsteil der Gemeinde Niedermurach, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Rottendorf (Schmidgaden), Ortsteil der Gemeinde Schmidgaden, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Rottendorf (Gemeinden Feldkirchen, Glanegg), Ortschaft von Feldkirchen in Kärnten und Glanegg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten

Rottendorf ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas J. Rottendorf (1897–1971), deutscher Schriftsteller und Unternehmer
 Bernhard Rottendorff (1594–1671), deutscher Arzt und Humanist

und der Name des Unternehmens:

 Rottendorf Pharma